Das Glück ist ein Vogerl oder Das Glück is a Vogerl steht für:

 Das Glück ist ein Vogerl (Roman), Roman von Ingrid Kaltenegger (2017)
 Das Glück ist ein Vogerl (2020), österreichischer Fernsehfilm von Catalina Molina (2020)
 Das Glück ist ein Vogel, Folge der Serie Der Gerichtsvollzieher (1981)
 Das Glück ist ein Vogerl, Folge der Fernsehserie Kaisermühlen Blues (1993)
 Das Glück ist ein Vogerl, Folge der Reportagereihe Alltagsgeschichte von Elizabeth T. Spira (1995)
 Das Glück is a Vogerl, Wienerlied von Karl Kratzl (1852–1904)
 Das Glück is a Vogerl, Hörspiel von Michael Scharang, Regie Klaus Schöning (1972)
 Das Glück is a Vogerl, Fernsehfilm von Helmut Schorlemmer (1992)
 Das Glück is a Vogerl, Film von Shoshana Rae Stark (2012)